Первый дивизион 1999 () — 57-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 25 апреля 1999 года и закончился 2 октября 1999 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1999
Фарерские острова
1999 год на Фарерских островах